La  des championnats du monde A de rink hockey se déroule en Galice, dans les villes de Vigo et Pontevedra, entre le 4 et 11 juillet 2009.

Pour cette édition, les États-Unis, les Pays-Bas et la Colombie sont promues grâce à leur résultats lors des championnat du monde B de rink hockey masculin 2008, à Johannesbourg.

Les trois équipes les moins bien classées dans cette compétition, les Pays Bas, les États-Unis et Andorre, jouent le championnat du monde B de rink hockey masculin 2010, à Dornbirn, en Autriche.

En finale de cette édition, la sélection espagnole remporte un quatorzième titre mondial en battant l'Argentine 3-1. Ce titre de champion du monde est remis en jeu lors du championnat du monde masculin A de rink hockey 2011 qui se déroule en Argentine.

Organisation

Infrastructures 

La compétition se déroule dans les villes de Vigo et Pontevedra. Les matchs officiels sont répartis entre les deux villes et deux salles supplémentaires sont réservées aux entraînements des équipes.

Le Ifevi (Instituto Ferial de Vigo) à Vigo est un complexe comprenant une salle de  places, un auditorium de 500 places, des salles de réunion, des infrastructures de restauration et un large parking. Les matchs des groupes A et B, ainsi que les matchs de la phase finale à partir des quarts de finale.

Le Pavillon des sports de Pontevedra quant à lui a une capacité de  places et accueillera les matchs des groupes C et D, ainsi que les matchs de classement (places 9 à 16).

Les différentes équipes participant ont la possibilité de s'entraîner dans le Pavillon Bouzas de Vigo et dans le Pavillon As Travesas de Vigo.

Couverture médiatique 
Le centre de presse est établi à l'institut municipal des sports d'As Travesas.

La production audiovisuelle de la compétition est confiée à Mediapro, un groupe espagnol du secteur familier de la couverture d'évènements sportifs (plus de  par an). Ce choix permet la couverture télévisuelle la plus importante de l'histoire de la compétition, avec notamment des retransmissions en Chine et au Japon.

Équipes 
Au regard des résultats du championnat du monde A 2007 à Montreux et du championnat du monde B 2008 à Johannesbourg, les seize sélections participantes ont été réparties en quatre groupes.

Les États-Unis, les Pays-Bas et la Colombie sont les trois nations promues dans le groupe A.

Déroulement 
La compétition se déroule en deux phases.

Pendant la phase de qualification, les équipes sont réparties dans quatre groupes de quatre équipes. À l'intérieur d'un groupe, chaque équipe se rencontre une fois, afin d'établir un classement.

La phase finale permet d'établir le classement de la compétition. Les deux meilleures équipes de chaque groupes sont qualifiées pour les quarts de finale, qui ont lieu à Vigo. Les équipes les moins bien classées de chaque groupe se retrouvent pour un tournoi de classement à Pontevedra.

Phase de qualification

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Matchs de classement

Tableau final

Classement final

Meilleurs buteurs

Notes et références 

2009
Rink hockey masculin A
Rink hockey masculin A 2009
Sport à Vigo (Espagne)
Rink hockey en 2009
Sport en Espagne en 2009
Sport en juillet 2009
Événement sportif en Galice